E.Y.E: Divine Cybermancy, стилизованная под E.Ψ.Ǝ: Divine Cybermancy — компьютерная игра в жанрах ролевой игры и шутера от первого лица, разработанная французской компанией Streum On Studio командой разработчиков из 12 человек и построена на движке Source компании Valve. Действие E.Y.E.: Divine Cybermancy происходит в мрачном будущем и включает в себя тематику киберпанка. Игра основана на ролевой игре AVA, разработанной Streum On Studio в 1998 году.

Сюжетная линия 
EYE: Divine Cybermancy развивается в мрачном будущем после сложной череды событий. Человеческая раса втянута в межпланетный конфликт между таинственной расой и необъяснимыми созданиями псионической силы, известными как meta-streumonic. В результате войн для одержания победы человечество объединилось в мега-корпорацию, заключило союз с одной из инопланетных рас и получило новые технологии и знания.

Игрок берет на себя роль члена подразделения E.Y.E., скрытной и элитной армии, наделенной пси-способностями и кибер-имплантатами. Подразделение основано воинами-монахами тайного ордена Secreta Secretorum. С доступом к передовым технологиям, каждый член ордена это смесь кибернетики (имплантатов), пси-тренировок, и ДНК, приобретенного у единственного схваченного и убитого существа таинственной и развитой цивилизации.

Игрок просыпается после сражения, в котором его товарищи по команде убиты. Secreta Secretorum пытается устроить переворот против всемогущей Федерации, объединения корпораций нескольких миров и планет, выполняющей роль правительства всего человечества и правящий железной рукой.

Ситуация усложняется тем, что E.Y.E. разбит на 2 группы, Цзян Шан Ди и Культ Деи (к которому принадлежит главный герой). У каждой группы свои лидеры и свой состав. Некогда братья в прошлом, сейчас в центре неофициальной тайной гражданской войны. К 15-му году эта борьба успокоилась, в связи с общей борьбой против Федерации. Тем не менее, в тени действует Командующий Rimanah, устраивая диверсии и разрушения Jians (Цзян), стремясь сделать их бесполезными в глазах Secreta Secretorum. Он создал специальную рабочую группу для этой цели, где игрок является одним из его членов.

Ваша лояльность разрываются между командующим Rimanah (лидером Культа Деи), сепаратистом с неудержимыми амбициями и вашим начальником, и вашим другом и наставником. Наставник пытается любой ценой объединить две противоборствующие группы. Таким образом, вы оказываетесь в центре братоубийственной войны с политическими заговорами и борьбой за власть, в которую вовлечены различные группы и мега-корпорации. Эти проблемы подготовили почву для нападения неизвестных meta-streumonic, стремящихся уничтожить человечество.

Отзывы и критика

Примечания 

Компьютерные игры 2011 года
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Компьютерные игры в жанре киберпанк
Игры на движке Source